Patern (cònsols) nom de diversos cònsols romans
 Tarruntè Patern, jurista romà
 Luci Emili Patern, militar romà d'Aeso
 Patern (bisbe de Tortosa), bisbe de Tortosa el 1058
 Patern (bisbe de Barcelona)